Phonon puede referirse a:

 Fonón, nombre en español del fenómeno físico llamado phonon en inglés.
 Phonon, framework multimedia de KDE 4.